Кинсе де Мајо има више значења:

 Кинсе де Мајо, Лас Магдаленас (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кинсе де Мајо (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Мајо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику